Анатолий Гальперин:
 Гальперин, Анатолий Владимирович (1923—1966) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Гальперин, Анатолий Моисеевич (1937—2018) — российский геолог и геомеханик, заслуженный деятель науки Российской Федерации.